19-й Туркестанский стрелковый полк — воинское подразделение 5-й Туркестанской стрелковой бригады.

История 
Полк составился из двух отдельных батальонов 20 февраля 1910 г. 20 февраля 1910 г сформирован 19-й туркестанский стрелковый полк в составе двух батальонов. C августа 1914 входил в состав Отдельной Кавказской армии действовал в приморском отряде генерала Ляхова, отдельно от других полков 5-й Туркестанской стрелковой дивизии принял активное участие в обороне Батумской области и в овладении Трапезундом. Полковой праздник традиционно отмечался 12 января.

1-й батальон полка 
1-м батальоном полка стал 6-й Геок-Тепинский резервный батальон.

История батальона
Приказом от 5 ноября 1892 батальон сформирован. К 16 февраля 1893 из местных команд Закаспийской области был сформирован Геок-Тепинский резервный батальон. Последний с 27 июня 1900 года именовался6-й Геок-Тепинский резервный батальон.

Знаки отличия батальона при поступлении в полк
 простое знамя без надписи пожалованное в 1897
 знаки нагрудные для офицеров и головные для нижних чинов с надписью «За взятие штурмом крепости Геок-Тепе 12 января 1881года»(в 5й роте)

2-й батальон полка 
2-м батальоном полка стал 8-й Красноводский резервный батальон

история батальона
27 июня 1900 года сформирован 8-й Красноводский резервный батальон

знаки отличия батальона при поступлении в полк
 простое знамя без надписи, пожалованное в 1900

3-й батальон полка 
сформирован в сентябре 1914, знаков отличия не имел

4-й батальон полка 
сформирован летом 1915, знаков отличия не имел

Знаки отличия полка к 1914 
 знамя без надписи, пожалованное в 1897 (Геок-Тепинского резервного батальона)
 знаки нагрудные для офицеров и головные для нижних чинов с надписью «За взятие штурмом крепости Геок-Тепе 12 января 1881 года» (в 1-й роте 1-го батальона)

Командиры полка 
 16.03.1912 — после 01.03.1914 — полковник Померанцев, Дмитрий Никанорович
 29.11.1915 — 1917 — полковник Литвинов, Борис Нилович

Примечания

Литература 
 Масловский Е. В. Мировая война на Кавказском фронте 1914—1917 гг. Стратегический очерк. Париж, 1933

Стрелковые полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1910 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году